Badiotti – abitanti di Badia (Italia)
Badiotti – abitanti di La Valle
Badiotti – abitanti di San Martino in Badia